Orchestre symphonique de Berlin peut faire référence à :
 Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, fondé en 1923 (situé à Berlin-Est durant la partition de la ville)
 Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, fondé en 1946 (situé à Berlin-Ouest durant la partition de la ville)
 Berliner Sinfonie-Orchester (rebaptisé Konzerthausorchester Berlin en ), fondé en 1952 (situé à Berlin-Est durant la partition de la ville)